Дейл (; МФА: ) — английская фамилия, личное имя и топоним.

Персоналии 
 Дэйл, Алан (род. 1947) — новозеландский актёр.
 Дейл, Билли (1905—1987) — английский футболист.
 Дейл, Генри (1875—1968) — английский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1936 год).
 Дейл, Гровер (род. 1935) — американский танцор и хореограф.
 Дейл, Джеймс Бэдж (род. 1978) — американский актёр.
 Дейл, Джо (1921—2000) — английский футболист.
 Дейл, Дик (1937—2019) — американский музыкант.
 Дейл, Доминик (род. 1971) — валлийский профессиональный снукерист.
 Дейл, Дэвид Кеннет Хэй (1927—2001) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Монтсеррата (1980—1984).
 Дейл, Иэн Энтони (род. 1978) — американский актёр.
 Дейл, Лилия (настоящее имя Коралин Хенд; род. 1919) — итальянская актриса.

Топонимы 
 Дейл (округ, Алабама)
 Дейл (тауншип, Миннесота)
Составные топонимы
 Хилл-н-Дейл — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эрнандо (штат Флорида, США).
 Окдейл — ряд топонимов.

Персонажи 
 Дейл — персонаж приключенческого мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
 Дейл Купер — персонаж телесериала «Твин Пикс».
 Алан-э-Дейл — герой легенд о Робин Гуде.

Прочие значения 
 Дейл — кратер на видимой стороне Луны.
 Дейл — в книгах Дж. Р. Р. Толкина вымышленный город в Средиземье.

См. также 
 Йоркшир-Дейлс (национальный парк)
 USS Dale
 Дейли
 Роуздейл

Примечания